West Coast kan syfta på:

Platser
West Coast, Gambia
West Coast, Nya Zeeland, region
West Coast, Singapore
West Coast, Sydafrika
West Coast, Tasmanien, region
USA:s västkust

Musik
 West Coast (musikalbum), album av göteborgsbandet Studio.
 West Coast (sång), sång av amerikansk sångerska Lana Del Rey.
 West Coast Pop Art Experimental Band, amerikanskt psykedeliskt band.
 West Coast Riot, svensk musikfestival.

Se även
Västkusten